Haimón, Thoasz fia, amphisszai király
 Haimón, a thébai Kreón fia, Antigoné párja